Monte Whymper può riferirsi a:
 Monte Whymper (Edward), 2844 m, montagna situata nelle Montagne Rocciose Canadesi, Columbia Britannica, Canada, nell'area di Vermilion Pass, all'interno del Parco nazionale di Kootenay. Intitolato a Edward Whymper.
 Monte Whymper (Frederick), 1554 m, montagna situata sull'Isola di Vancouver, Columbia Britannica, Canada. Intitolato a Frederick Whymper.